Een verkeersweg:
N493 (België)
N493 (Frankrijk)
N493 (Nederland), zie Provinciale weg 493